

Совєтське — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Совєтське — село, Єсільський район, Північноказахстанська область

Совєтське — село, ПМР, Рибницький район

Совєтське — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Совєтське — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Совєтське — село, Калачіївський район, Воронезька область
 Совєтське — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Совєтське — село, Первомайський район, Оренбурзька область
 Совєтське — село, районний центр, Алтайський край
 Совєтське — село, Лямбірський район, Мордовія
 Совєтське — село, Чувашія, Ядринський район

Совєтське — селище міського типу, Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада
 Совєтське — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район

 Совєтське — колишня назва села Волошкове (Запорізька область, Мелітопольський район)
 Совєтське — колишня назва села Степове (Харківська область, Первомайський район)

Див. також 
 Совєтськ
 Совєтський